Kuban Krasnodar ist der Name folgender Sportvereine:

FK Kuban Krasnodar, russischer Fußballklub
FK Kuban Krasnodar (2018), russischer Fußballklub
HK Kuban Krasnodar, russischer Eishockeyklub
Lokomotive Kuban Krasnodar, russischer Basketballklub
GK Kuban Krasnodar, russischer Handballklub